Emídio Silva Falcão Brasileiro (n. 19 februarie 1962, Irará) este un scriitor și jurist brazilian.

Biografie 
Fiu al lui João Falcão de Albuquerque Brasileiro și al Jenuci Silva Falcão Brasileiro. În 1978 se stabilește în Salvador da Bahia. În 1986 se stabilește în Goiânia. Brasileiro începe să-și publice cele lucrări în 1988. Devine un autor brazilian respectat, scriind o serie de articole în ziare și reviste. A studiat Legea în Goiânia. Este, de asemenea, un profesor universitar. Un doctorat în Drept, autor al Teoriei de Justiție Quantum.Brasileiro este un membru al Academiei de Litere Goianiense. El este autorul de manuale și spiritism

Cărți 
 1988 Um dia em Jerusalém 
 1992 A caminho do deserto 
 1996 Sexo, problemas e soluções 
 1999 O sexo nosso de cada dia 
 1999 A outra face do sexo 
 2000 O Livro dos Evangelhos
 2001 Educação sexual
 2001 Sabedoria 
 2002  Inteligências Emocionais
 2006 Introdução ao Direito Penal
 2008 Sexualidade, cinema e deficiência 
 2009 Educação Emocional

Note

Legături externe 
  Site web oficial
  Curriculum Lattes
  Site web Academia Espírita de Letras do Estado de Goiás
  Web de la AB Editora 
  Site web Boa Nova
  Site web LMP 

Brasileiro
Brasileiro
Scriitori de limbă portugheză